

Sigle
Campus Luigi Einaudi – campus dell'Università degli Studi di Torino
Carmina Latina Epigraphica (abbr. Carm. epig) – secondo volume (diviso in due parti) dellAnthologia Latina''
 Cray Linux Environment''' – sistema operativo

Codici 
 CLE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Hopkins di Cleveland, Cleveland, Stati Uniti
 cle – codice ISO 639-3 della lingua cinanteca di San Juan Lealao
 CLE – codice ISO 4217 dell'escudo cileno

Altro 
 C.le – abbreviazione di Caporale, un grado militare